Sinebrychoff (ursprungligen från , Sinebrjuhov [sʲinʲɪˈbrʲuxəf], på  Blåmage) är ett efternamn, som burits av en familj, som lämnade Ryssland och bosatt i Finland. Idag finns inga efterkommande med namnet i Finland.
Namnet kan syfta på:

 Sinebrychoff – finländskt bryggeri, grundat 1819 i Helsingfors
 Sinebrychoffpokalen – finländskt vandringspris för kappsegling
 Sinebrychoffsparken – park i Helsingfors
 Konstmuseet Sinebrychoff – statligt museum i Helsingfors

Personer med efternamnet Sinebrychoff 
 Nikolaj Sinebrychoff (1786–1848), bryggeriägare, kommerseråd
 Paul Sinebrychoff (1799–1883), bryggeriägare, kommerseråd
 Anna Sinebrychoff (1830–1904), företagsledare och donator
 Paul Sinebrychoff den yngre (1859–1917), företagsledare och konstmecenat

Efternamn i Finland
Ryska efternamn
Efternamnsförgreningssidor